Voiculescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:
Camelia Voiculescu, om de afaceri
Dan Voiculescu, politician
Dan Voiculescu (1940 - 2009), compozitor și muzicolog
Dan-Virgil Voiculescu (n. 1949), matematician
Marioara Voiculescu, actriță
Nicolae Voiculescu, fost primar al Bucureștilor
Vasile Voiculescu (1884 - 1963), scriitor
Vlad Voiculescu (1913 - 2001), neurolog
Vlad Voiculescu (economist) (n.1983), politician, economist, ministru al sănătății în Guvernul Cioloș

Vezi și 
 Voicu

Nume de familie românești